Носители имени и фамилии Томас Мур ():
 Мур, Томас (1779—1852) — ирландский и британский поэт-романтик, песенник и автор баллад, один из основных представителей ирландского романтизма.
 Мур, Томас (1821—1887) — британский ботаник и садовник.
 Мур, Том (1920—2021) — британский ветеран, организатор благотворительной акции по сбору средств пострадавшим от пандемии коронавируса.

См. также 
 Том Беренджер (наст. имя Томас Майкл Мур; род. 1949) — американский актёр кино и телевидения.